Roberta Pereira da Silva foi uma modelo brasileira de Santa Catarina que em 1986 tornar-se-ia Miss Brasil Mundo.

Misses do Brasil